Niemcy:
 Mönchgut - półwysep
 Mönchgut - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Zobacz też:
 Mönchgut-Granitz